2 miejscowości w Polsce: 
 Sobiesiernie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Sobiesiernie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września